Betzbach ist ein Gewässername:

 Betzbach (Enz) oder auch Bach vom Faulenpuhl, linker Zufluss der Enz (zur Prüm) bei Arzfeld, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Betzbach (Kamp), linker Zufluss des Kamp unterhalb von Wegscheid am Kamp, Markt Pölla, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Betzbach (Rhein), rechter Zufluss des Mittelrheins in Lorchhausen, Stadt Lorch, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen

Siehe auch:
 Belzbach
 Betzenbach